Alexander Szczechura (1990-), kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego
 Daniel Szczechura (1930-), polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Paul Szczechura (1985-), kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego